Burmann est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

 Gottlob Burmann (1737-1805), poète allemand ;
 Johannes Burmann (1707-1780), botaniste néerlandais ;
 Nicolaas Laurens Burmann (1734-1793), botaniste néerlandais ;
 Pieter Burmann (1668-1741), philologue néerlandais ;
 Pieter Burmann le Jeune (1714-1778), écrivain néerlandais ;
 Bob Burman (1884-1915), pilote automobile américain.

Homonymie de patronyme
Patronyme néerlandais